Haters  peut faire référence à:
 The Haters, film américain sorti en 1912
 The Woman Haters, film muet sorti en 1913
 Haters (« haïsseurs ») sur les réseaux sociaux
 Haters, film français sorti en 2021